Ajak est une ville du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg en Hongrie. Elle a le titre de ville depuis le .

Géographie

Histoire

Notes et références 

Ville et village dans le comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg